Die 44. Alpinen Skiweltmeisterschaften fanden vom 6. bis 19. Februar 2017 in St. Moritz statt. Der Kurort im schweizerischen Oberengadin war schon Austragungsort der Weltmeisterschaften 1934, 1974 und 2003. Auch die alpinen Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 1948 gelten bei der FIS als Weltmeisterschaften, so dass St. Moritz 2017 die Titelkämpfe zum insgesamt fünften Mal durchführte. Erfolgreichste Nation wurde Österreich mit neun Medaillen. Sportler mit den meisten Medaillen war Marcel Hirscher.

Vergabe 
Um die Austragung bewarben sich auch Åre (Schweden) und, zum dritten Mal in Folge, Cortina d’Ampezzo (Italien). Beim Kongress am 31. Mai 2012 in Kangwonland (Südkorea) zog sich die italienische Bewerbung kurzfristig zurück, so dass St. Moritz bereits im ersten Wahlgang mit zwölf von 15 möglichen Stimmen gewählt wurde. Die restlichen Stimmen entfielen auf Åre, den Austragungsort von 2007.

Teilnehmer 

Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaften waren 589 Athleten aus 77 verschiedenen Ländern gemeldet; sie kämpften um insgesamt 33 Medaillen.

Medaillenspiegel 
Erstmals konnte die Slowakei (Silber im Teambewerb) eine Medaille bei alpinen Skiweltmeisterschaften gewinnen.

Nationen

Sportler 

Vorbemerkung: Medaillen im Teamwettbewerb werden ebenfalls mitgezählt, weshalb die Gesamtzahl der Medaillen von derjenigen in der Nationenwertung abweicht.

(*) davon eine im Teamwettbewerb

Programm

Qualifikation 
Zusätzlich fand für die technischen Wettbewerbe (d. h. Slalom und Riesenslalom) jeweils ein Qualifikationsrennen statt. Diese wurden im Skigebiet „Pizzet“ in Zuoz durchgeführt. Für die Hauptrennen im Slalom und Riesenslalom waren folgende Sportler bzw. Sportlerinnen startberechtigt:
 je 50 Teilnehmer direkt über die FIS-Punkte
 je 25 Teilnehmer über das Ergebnis des Qualifikationslaufes
 je weitere 25 Startplätze für Länder, die soweit noch nicht qualifiziert, aber im Qualifikationsrennen angetreten waren. Diese Plätze wurden unter den betreffenden Nationen nach FIS-Punkten vergeben.

Ergebnisse Herren

Abfahrt 

Datum: 12. Februar 2017

Titelverteidiger: Patrick Küng

Strecke: Corviglia
Starthöhe: 2840 m, Zielhöhe: 2040 m, Höhenunterschied: 800 m
Länge: 3050 m
Kurssetzer: Hannes Trinkl (FIS), 39 Tore
56 Fahrer am Start, 53 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Johan Clarey (FRA)

Wegen schlechter Sicht im Startbereich musste die Herren-Abfahrt am Samstag mehrmals verschoben und schließlich auf den Sonntag, 12. Februar, verlegt werden.

Super-G 

Datum: 8. Februar 2017

Titelverteidiger: Hannes Reichelt

Strecke: Corviglia
Starthöhe: 2640 m, Zielhöhe: 2040 m, Höhenunterschied: 600 m
Länge: 1920 m
Kurssetzer: Alberto Ghidoni (ITA)
72 Fahrer am Start, 51 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Dustin Cook (CAN), Boštjan Kline (SLO), Klemen Kosi (SLO), Matthias Mayer (AUT), Andrew Weibrecht (USA)

Riesenslalom 

Datum: 17. Februar 2017

Titelverteidiger: Ted Ligety

Strecke: Corviglia/Suvretta
Starthöhe: 2385 m, Zielhöhe: 2030 m
Höhenunterschied: 355 m

1. Lauf:
Kurssetzer: Frédéric Perrin (FRA), 50 Tore
106 Fahrer am Start, 73 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Tommy Ford (USA), Tim Jitloff (USA) Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Žan Kranjec (SLO)

2. Lauf:
Kurssetzer: Janez Slivnik (AUT), 48 Tore
60 Fahrer am Start, 46 in der Wertung
Nicht am Start u. a.: Manuel Feller (AUT), André Myhrer (SWE)

Titelverteidiger Ted Ligety fehlte auf Grund einer Verletzung (er hatte sich schon im Dezember zurückgezogen)

Der zweite Lauf musste wegen eines Zwischenfalles um eine halbe Stunde auf 13:30 Uhr verschoben werden. Bei einer Flugshow des PC-7 Teams touchierte eines der Flugzeuge das Zugseil einer Seilkamera und schnitt dieses entzwei. Daraufhin stürzte die Kamera aus großer Höhe in den Zielraum ab. Es kamen keine Personen zu Schaden. Da auch ein Kabel des nahen Sessellifts beschädigt worden war, steckten viele der Rennläufer längere Zeit fest und konnten die Piste nicht pünktlich besichtigen, weshalb der FIS-Renndirektor den Start nach hinten verschob.

Slalom 

Datum: 19. Februar 2017

Titelverteidiger: Jean-Baptiste Grange

Strecke: Suvretta
Starthöhe: 2220 m, Zielhöhe: 2030 m
Höhenunterschied: 190 m

1. Lauf:
Kurssetzer: Christian Mitter (NOR), 64 Tore
100 Fahrer am Start, 68 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Sebastian Foss Solevåg (NOR), Alexis Pinturault (FRA), Erik Read (CAN)

2. Lauf:
Kurssetzer: Stefano Costazza (ITA), 64 Tore
60 Fahrer am Start, 47 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Mattias Hargin (SWE), Julien Lizeroux (FRA), Daniel Yule (SUI), Ramon Zenhäusern (SUI)

Titelverteidiger Grange belegte mit 3,05 s Rückstand Rang 23

Alpine Kombination 

Datum: 13. Februar 2017

Titelverteidiger: Marcel Hirscher

Abfahrtsstrecke: Corviglia
Starthöhe: 2745 m, Zielhöhe: 2040 m
Länge: 2920 m, Höhenunterschied: 705 m
Kurssetzer: Hannes Trinkl (FIS), 38 Tore

Slalomstrecke: Suvretta
Starthöhe: 2220 m, Zielhöhe: 2040 m
Höhenunterschied: 180 m
Kurssetzer: Jörg Roten (SUI), 57 Tore

Abfahrt: 56 Fahrer am Start, 55 in der Wertung
Ausgeschieden: Peter Fill (ITA)

Slalom: 53 Fahrer am Start, 45 in der Wertung
Nicht am Start: Kjetil Jansrud (NOR), Adam Žampa (SVK)
Ausgeschieden u. a.: Marco Schwarz (AUT)

Ergebnisse Damen

Abfahrt 

Datum: 12. Februar 2017

Titelverteidigerin: Tina Maze

Strecke: Engiadina
Starthöhe: 2745 m, Zielhöhe: 2040 m, Höhenunterschied: 705 m
Länge: 2633 m
Kurssetzer: Jean-Philippe Vulliet (FIS), 37 Tore
38 Fahrerinnen am Start, alle in der Wertung

Titelverteidigerin Maze hatte im Januar 2017 ihre Karriere beendet

Super-G 

Datum: 7. Februar 2017

Titelverteidigerin: Anna Veith

Strecke: Engiadina
Starthöhe: 2590 m, Zielhöhe: 2040 m, Höhenunterschied: 550 m
Länge: 2059 m
Kurssetzer: Alberto Ghezze (ITA)
46 Fahrerinnen am Start, 39 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Kajsa Kling (SWE), Anna Veith (AUT), Lindsey Vonn (USA)

Riesenslalom 

Datum: 16. Februar 2017

Titelverteidigerin: Anna Veith

Strecke: Corviglia
Starthöhe: 2385 m, Zielhöhe: 2030 m
Höhenunterschied: 355 m

1. Lauf:
Kurssetzer: Meinhard Tatschel (AUT), 48 Tore
98 Fahrerinnen am Start, 88 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Coralie Frasse Sombet (FRA), Viktoria Rebensburg (GER), Resi Stiegler (USA), Jasmina Suter (SUI), Katharina Truppe (AUT)

2. Lauf:
Kurssetzer: Manuel Gamper (CAN), 47 Tore
60 Fahrerinnen am Start, 51 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Jessica Hilzinger (GER), Ilka Štuhec (SLO)

Slalom 

Datum: 18. Februar 2017

Titelverteidigerin: Mikaela Shiffrin

Strecke: Suvretta
Starthöhe: 2220 m, Zielhöhe: 2030 m
Höhenunterschied: 190 m

1. Lauf:
Kurssetzer: Klaus Mayrhofer (CZE), 63 Tore
94 Fahrerinnen am Start, 73 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Chiara Costazza (ITA), Irene Curtoni (ITA), Christina Geiger (GER), Mélanie Meillard (SUI), Manuela Mölgg (ITA)

2. Lauf:
Kurssetzer: Mike Day (USA), 61 Tore
60 Fahrerinnen am Start, 49 in der Wertung
Ausgeschieden u. a.: Adeline Baud-Mugnier (FRA), Maruša Ferk (SLO), Katharina Gallhuber (AUT), Veronika Velez-Zuzulová (SVK)

Alpine Kombination 

Datum: 10. Februar 2017

Titelverteidigerin: Tina Maze

Abfahrtsstrecke: Engiadina
Starthöhe: 2590 m, Zielhöhe: 2040 m
Länge: 2059 m, Höhenunterschied: 550 m
Kurssetzer: Jean-Philippe Vulliet (FIS), 30 Tore

Slalomstrecke: Corviglia
Starthöhe: 2185 m, Zielhöhe: 2030 m
Höhenunterschied: 155 m
Kurssetzer: Chris Knight (USA), 54 Tore

Abfahrt: 41 Fahrerinnen am Start, 39 in der Wertung
Nicht am Start: Tina Weirather (LIE), Breezy Johnson (USA)

Slalom: 38 Fahrerinnen am Start, 28 in der Wertung
Nicht am Start: Lara Gut (SUI)
Ausgeschieden u. a.: Ana Bucik (SLO), Elena Curtoni (ITA), Sofia Goggia (ITA), Rosina Schneeberger (AUT), Ilka Štuhec (SLO)Disqualifiziert: Kira Weidle (GER) wegen zu hoher Bindungsplatte

Titelverteidigerin Maze war wegen ihres mittlerweile erfolgten Karriere-Endes nicht am Start

Mannschaftswettbewerb

Ergebnis 

Datum: 14. Februar 2017

Der Mannschaftswettbewerb wurde in Form eines Parallelriesenslaloms ausgetragen. Pro Durchgang fuhren in vier Läufen abwechselnd je zwei Damen und zwei Herren eines Teams gegeneinander. Pro Lauf erhielt das siegreiche Team einen Punkt; bei identischer Laufzeit bekamen beide Teams einen Punkt. Bei einem Gleichstand nach vier Läufen entschied die Summe der Laufzeiten der schnellsten Dame und des schnellsten Herrn pro Team.

Tableau

Weblinks 
 Website von St. Moritz 2017

Einzelnachweise 

2017
Sportveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in St. Moritz
Ski Alpin (Schweiz)